Октант может означать:
 Октант пространства — любая из 8 областей, на которые пространство делится тремя взаимно перпендикулярными координатными плоскостями.
 Октант — астрономический инструмент.
 Октант — созвездие южного полушария неба.